Le terme discours renvoie à des définitions plus ou moins spécialisées :

 d'une manière générale, le discours est un genre, souvent oral, et très ancien, relevant de la rhétorique.
 en sociologie, l’analyse du discours est très importante.
 en linguistique, le discours s'oppose au récit.
 Discours est une revue scientifique française fondée en 2007.
 Le Discours est un film français de Laurent Tirard sorti en 2020.

Homonymie